Tournan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tournan, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Tournan-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,